Bargyushad kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Vorotan, 
 Bargyushat, ort, Udzjar, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar